St. Clair County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 St. Clair County (Alabama) – okres státu Alabama
 St. Clair County (Illinois) – okres státu Illinois
 St. Clair County (Michigan) – okres státu Michigan
 St. Clair County (Missouri) – okres státu Missouri